Karl Hasselmann (1883-1966), directeur de la photographie allemand
 Klaus Hasselmann (1931-), océanographe et modélisateur climatique allemand
 Wilfried Hasselmann (1924-2003), homme politique allemand